Даниэл Граовац (; род. 8 августа 1993, Босански-Нови, Босния и Герцеговина) — боснийский футболист, защитник клуба «Касымпаша».

Карьера 
Даниэл начал карьеру в футбольном клубе «Слобода» из города родного города. С 2010 по 2013 годы выступал за молодёжные команды хорватского «Динамо».

На взрослом уровне впервые выступал в составе «Зриньски», в котором провёл три сезона. В 2016 году перешёл в бельгийский Мускрон-Перювельз, однако места в основе не получил, и был отдан в аренду обратно в Мостар, а позже и в столичный «Железничар». 12 июля 2018 года перешёл в сербскую «Войводина» на правах свободного агента.

Достижения 
 «Зриньски»
 Чемпион Боснии и Герцеговины (3): 2013/14, 2015/16, 2016/17

 «ЧФР Клуж»
 Чемпион Румынии: 2021/22
 Финалист Суперкубка Румынии (2): 2021, 2022

Футболисты Хорватии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Зриньски»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «ЧФР» Клуж
Игроки ФК «Касымпаша»